Veronica Avluv (Rowlett, 23 de Novembro de 1972) é uma atriz pornográfica estadunidense conhecida por suas ejaculações durante as filmagens. É considerada uma das atrizes mais insaciáveis do cinema pornográfico dos últimos tempos.

Carreira
Veronica ingressou na carreira adulta ao completar 18 anos, quando trabalhava fazendo stripper em diversos clubes de Dallas, Texas. Depois de fazer uma parada temporária na carreira adulta, ela se mudou para a California, para continuar sua carreira.

Começou sua carreira de atriz pornográfica em 2010, fazendo uma cena lésbica para a produtora Girlfriends Films. Posteriormente, ela foi convidada pela Brazzers para participar de sua primeira cena hétero. Desde então, ela participou de diversos filmes em várias produtoras e desde 2016 até 2019, participou de diversas cenas para a produtora tcheca Legal Porno, conhecida pelas cenas extremas de sexo, como por exemplo; dupla penetração anal, tripla penetração, chuva dourada e fist fucking.

Entre 2012 e 2017, Veronica foi indicada para o AVN na categoria de MILF/Cougar Performer of the Year Em 2015 ganhou um AVN na categoria de melhor atriz coadjuvante por sua atuação em Cinderella XXX: An Axel Braun Parody

Em Novembro de 2019, Veronica anunciou que gravaria sua última cena para grandes companhias do mundo pornô, focando apenas em vídeos personalizados para os fãs.

Vida Pessoal
Cresceu em Rowlett no estado do Texas. Veronica foi cantora de uma banda ainda no colégio, sendo que sua mãe era pianista.

Durante alguns anos, dedicou-se a cuidar dos filhos, e então, começou a fazer maquiagem e cabelos em um shopping, se tornando uma cabeleireira assistente de celebridades.

Veronica casou-se com Hans Avluv em 1996, e permaneceram juntos até o falecimento dele por ataque cardíaco em março de 2013. Eles tiveram dois filhos juntos e ambos tinham um filho de casamentos anteriores.

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Atrizes pornográficas LGBT